Doubí bezeichnet
 den tschechischen Namen von Aich,  Ortsteil von Karlsbad, siehe Doubí (Karlovy Vary)
 den tschechischen Namen von Eichicht,  Ortsteil von Liberec, 
 Doubí nad Lužnicí, den tschechischen Namen von Daub, Ortsteil von Košice u Soběslavi
 Doubí u Třebeně, den tschechischen Namen von Aag, Ortsteil von Třebeň
 einen Ortsteil von Čtveřín in Tschechien

Siehe auch:
 Dubí (Begriffsklärung)
 Dubie